Карлейн Схаутенс (; род. 12 декабря 1994 года, Трентон, США) — американская конькобежка голландского происхождения, многократная призёрка национального чемпионата по конькобежному спорту, а также национального чемпионата по конькобежному спорту среди юниоров, соревнования «Viking Race» и прочих. Бронзовая олимпийская чемпионка в командной гонке на зимних Олимпийских игр 2018 года.

Биография 
Карлейн Схаутенс родилась в городе Трентон, штат Нью-Джерси, США. Её родители, выходцы из Нидерландов, жили и обучались в одном из университетов Трентона. Как и её старшая сестра Луиса, Карлайн родилась в США и получила двойное гражданство. Когда ей было семь месяцев, семья вернулась в Нидерланды. В 2001 году Схаутенс приехала в США и целый год провела в одной из школ города Шарлотсвилл, штат Виргиния, где изучала английский язык и занималась американским футболом. Это стало возможным, поскольку её отец был приглашён в качестве ведущего физика для реализации проекта в Шарлотсвилле. По возвращении семьи в Нидерланды Карлейн пыталась записаться в местную секцию по американскому футболу, но ей было отказано, поскольку принимались лишь парни. После этого Карлейн приняла решение последовать примеру старшей сестры и начала кататься на коньках на базе клуба «IJS Club Haarlem» в Харлеме. Изучала медицину в Амстердамском свободном университете. В 2014 году переехала в Солт-Лейк-Сити и начала тренироваться под руководством Тома Кушмана (). В сентябре 2016 года во время тренировки при падении сильно травмировала голову, что повлекло за собой длительный период восстановления. Лишь летом 2017 года Схаутенс смогла вернуться на лёд.

Спортивная карьера 
На зимних Олимпийских играх 2018 года Карлейн Схаутенс дебютировала в забеге на 3000, 5000 м и командной гонке. 10 февраля 2018 года на Олимпийском Овале Каннына в забеге на 3000 м среди женщин она финишировала с результатом 4:15.60 (+16.39). В итоговом зачёте Карлейн заняла 22-е место. 16 февраля 2018 года на Олимпийском Овале Каннына в забеге на 5000 м среди женщин она финишировала с результатом 7:13.28 (+23.05). В итоговом зачёте Схаутенс заняла 11-е место. Бронзовыми медалями для американских конькобежек завершилось участие в командной гонке преследования. 21 февраля 2018 года на Олимпийском Овале Каннына они финишировали первыми в финале В с результатом 2:59.27. Более высокие позиции заняли конькобежки из Нидерландов (2:55.48 — 2-е место) и Японии (2:53.89 (олимпийский рекорд времени) — 1-е место).

Примечания

Ссылки 
 Карлейн Схаутенс — профиль на сайте Eurosport.com
 Карлейн Схаутенс — профиль на сайте Speedskatingresults.com
 Карлейн Схаутенс — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
 Карлейн Схаутенс — профиль на сайте Olympic.org
 Карлейн Схаутенс — профиль на сайте Team USA
 Карлейн Схаутенс — профиль на сайте NBCUniversal

Конькобежцы США
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года